Devasini ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Devasini (1822–1878), italienischer Fagottist und Komponist 
 Giampio Luigi Devasini (* 1962), italienischer Geistlicher, Bischof von Chiavari